Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2023 (англ. 2023 Qatar Total Open) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Дохе (Катар) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2023 году турнир прошёл в период с 13 февраля по 18 февраля, игры квалификации — с 11 по 12 февраля 2023 года.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Призовые рейтинговые очки

Призовой фонд 
</center>

</center>

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 Февраля 2023
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
 Виктория Азаренко
  София Кенин
  Мария Саккари
  Ипек Оз
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Каролина Мухова
Теннисисты, получившие приглашение в турнир:
  Чжэн Циньвэнь
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Виктория Томова
  Каролина Плишкова
  Ребекка Марино
  Элизе Мертенс
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Катар
Теннис
Февраль 2023 года
2023